Barbarka – szczyt w Górach Wałbrzyskich (635 m n.p.m.)
 Barbarka – osiedle w Toruniu
 Barbarka – rzeka w dorzeczu Pilicy, dopływ Czarnej
 Barbórka – święto

2 miejscowości w Polsce: 
 Barbarka – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała 
 Barbarka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina